Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Kerry Reid 7-6(3), 7-6(7).

Teste di serie

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Tracy Austin (campionessa)
 Kerry Reid (finale)
 Evonne Goolagong (semifinali)

 Regina Maršíková (secondo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1979